KU peut faire référence à :
 Koweït, selon la liste  des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 Kuwait Airways, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 La langue kurde selon le code ISO 639 (alpha-2) des langues
 l'expression anglaise Key User (utilisateur clé)
 l'université de Kismaayo, une université somalienne
 l'université du Kansas, une université américaine
 l'université Kaplan, une université américaine
 l'université Kenyatta, une université kényane

Ku peut faire référence à :
 Ku, un empereur chinois ;
 Ku Feng, un empereur du cinéma hongkongais ;
 Ku, langue fictive apparaissant dans le film L'Interprète ;
 bande Ku, une bande de fréquences utilisée pour la radiodiffusion par satellite ;
 Kū, le dieu hawaïen de la guerre ;
 le kû, l'un des cinq éléments de la philosophie japonaise.